Manzanal de los Infantes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Manzanal de los Infantes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Manzanal de los Infantes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar